Achtergracht (Amsterdam)
 Achtergracht (Weesp)
 Achtergracht (schip, 1989)